Шотландский Первый Дивизион 1904/1905 () — 15-й сезон чемпионата Шотландии по футболу. Он начался 20 августа 1904 года и закончился 29 апреля 1905 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Шотландии на statto.com 

1904/1905
Шотландия
Шотландия
Спорт в Шотландии в 1904 году
Спорт в Шотландии в 1905 году